Пустельники (Житомирская область) — село на Украине, в Попельнянском районе Житомирской области.
 Пустельники (Львовская область) — село в Радеховском районе Львовской области Украины.